Weil kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Weil im Schönbuch – kommun i Baden-Württemberg, Regierungsbezirk Stuttgart, 
 Weil (Lahn) – biflod till Lahn, Hessen, 
 Weil, Oberbayern – kommun i Landsberg am Lech, Bayern, Oberbayern, 
 Weil am Rhein – stad i Baden-Württemberg, 
 Weil der Stadt – stad i Baden-Württemberg,